Jason Morrison (1984-), footballeur jamaïcain.